Влади́мир Плато́нов:
 Платонов, Владимир Константинович (род. 1940) — советский военачальник, генерал-майор; российский политический деятель. Основатель (вместе с А. Н. Стерлиговым) в 1991 году движения «Офицеры за возрождение Отечества», один из основателей в 1995 году и сопредседатель избирательного объединения «Российское общенародное движение» (РОД).
 Платонов, Владимир Михайлович (род. 1954) — российский политик и государственный деятель, председатель Московской городской Думы.
 
 Платонов, Владимир Петрович (род. 1939) — советский, белорусский и российский математик.